La commission sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean-Moulin Lyon III est une commission d'enquête française créée le  par le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, afin de faire la lumière sur les diverses allégations de racisme et de négationnisme de la part de certains enseignants et étudiants de l'Université Lyon-III. L'initiative sera poursuivie par Luc Ferry et François Fillon, successeurs de Jack Lang au ministère, et donnera lieu à un rapport remis en 2004.

Membres de la commission 
La présidence de la commission avait été confiée – après plusieurs refus – à l'historien Henry Rousso, qui s'entoura d'une équipe de spécialistes : Annette Becker, Philippe Burrin, Pierre-André Taguieff et Florent Brayard.

Le « Rapport Rousso » 
Le « Rapport Rousso » a été déposé le  et il a contribué notamment à l'analyse de l'« affaire Plantin », l'« affaire Roques » et l'« affaire Notin »

Notice bibliographique 
 Édition en ligne : Henry Rousso (dir.), Commission sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean-Moulin Lyon III : Rapport à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, , 263 p.  
 Édition imprimée : Henry Rousso (dir.), Le Dossier Lyon III : Le Rapport sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean-Moulin, Fayard, Paris, , 314 p.

Notes et références 
Les pages du rapport renvoient à l'édition en ligne.

Liens externes 
 « Lyon-III trop tolérante avec l'extrême droite », sur NouvelObs.com, 
 David-Jonathan Benrubi, « Un livre passionnant à questionner », sur parutions.com,  : compte-rendu critique du livre

Commission française
Commission d'enquête
Négation de la Shoah en France
Université Lyon-III